

Medaglie

Teste di serie

  Misha Aloyan (Campione)
  Nordine Oubaali (Ottavi)
  Ronny Beblik (Sedicesimi)
  Rau'shee Warren (Semifinali)
  Khalid Yafai (Quarti di finale)
  Vincenzo Picardi (Quarti di finale)

<li>  Fernando Martínez (Sedicesimi)
<li>  Elvin Mamishzade (Quarti di finale)
<li>  Tugstsogt Nyambayar (Sedicesimi)
<li>  Andrew Selby (Finalista)
<li>  Chang Yong (Trentaduesimi)
<li>  Gilbert Bactora (Trentaduesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011